Дир-Парк (, ) — англоязычный топоним, распространённый в основном в США. Происходит от понятия  — в средневековой и ранне-новой Англии это была специально огороженная территория дикой природы, на которой проживали олени.

Топоним 
США
  — неинкорпорированная коммуна и статистически обособленная местность в Алабаме.
  — город в Вашингтоне.
  — деревня в Висконсине.
  — деревня в Иллинойсе.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — нейборхуд в Луисвилле, Кентукки.
 Дир-Парк — тауншип в Миннесоте.
  — неинкорпорированная коммуна в Мичигане.
  — городок в Мэриленде.
  — статистически обособленная местность в городке , Нью-Йорк.
  — ж/д станция одноимённого населённого пункта.
  — город в Огайо.
  — город в Техасе.

Прочие страны
  — пригород Мельбурна, Австралия.
  — нейборхуд в Торонто, Канада.

См. также 
 Сарнатх — пригород Варанаси, Индия. Ранее назывался Мригадайя, т. е. Олений парк.
 «Олений парк» — особняк в окрестностях Версаля, предназначавшийся для встреч короля Франции Людовика XV с молодыми девушками.
  — историческая гостиница в Ньюарке, Делавэр, США.